Arianna Dagnino (1963) – scrittrice, giornalista e studiosa italiana con cittadinanza australiana naturalizzata canadese
Luigi Dagnino (1922–...) – calciatore italiano
Virgilio Dagnino (1906-1997) – scrittore, giornalista, banchiere e politico italiano